Günter Liebig ist der Name folgender Personen:

* Günter Liebig (Politiker, 1921) (1921–1962), deutscher Gewerkschafter und Politiker (LDPD), MdV
 Günter Liebig (Politiker, 1928) (1928–2004), deutscher Politiker (FDP), MdA Berlin